Wygoda ist der Name folgender Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wygoda (Korsze), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Heinriettenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wygoda (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945: Ruhwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wygoda (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, bis 1945: Waldruh, Kreis Allenstein, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Wygoda (Krzemieniewo), Ort im Powiat Leszczyński

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wygoda (Starogard Gdański), Ort im Powiat Starogardzki, bis 1945: Wygodda, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen
 Wygoda (Sztum), Ort im Powiat Sztumski, bis 1945: Ehrlichsruh, Kreis Stuhm, Westpreußen

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wygoda (Białogard), Ort im Powiat Białogardzki, bis 1945: Posthaus, Kreis Belgard(-Schivelbein), Pommern